Стюарт Рамсей Томпкинс (; 26 июня 1886 года, Онтарио — 11 октября 1977 года, Виктория) — канадский историк, первый в Канаде специалист по истории России. Профессор Альбертского университета.

Биография 
Родился 26 июня 1886 года, Онтарио в семье Чарльза Абрахама Томпкинса и его жены Марты Джейн Макниш. Кроме него в семье было ещё четверо детей. Вскоре после рождения Стюарта семья Томпкинсов перебралась в Саскачеван, но через некоторое время вернулась обратно в Онтарио из-за того, что сочла условия жизни в этой провинции (в то время только осваиваемой) неподходящими. Томпкинсы поселились у одного из родственников в Броквилле. Вскоре после этого отец Стюарта ушёл из семьи, оставив Марту одну с пятью детьми.

В Броквилле Томпкинс окончил с отличием местный , затем поступил в Университет Торонто, который окончил в 1909 году также с отличием. После окончания университета некоторое время работал журналистом, затем переехал в Альберту, где стал клерком провинциального департамента образования. В Альберте он встретил свою будущую жену, Эдну Джейн Кристи (), на которой женился в 1915 году и с которой прожил до конца жизни.

Через шесть месяцев после свадьбы Томпкинс был призван в Армию Канады. Был сначала отправлен в Армию Канады, где служил в учебной части. Эдна последовала за мужем, устроившись на работу в представительство канадской армии в Лондоне. После окончания учебки Томпкинс принял в апреле 1917 года участие в битве при Вими, вскоре после неё отправлен назад в Англию из-за обострившегося бронхита. После этого служил в 1-м батальоне Альбертского полка Армии Канады. В 1918 году, после окончания войны, он и Эдна вернулись в Канаду.

В 1919 году добровольцем поступил в ряды Канадского сибирского экспедиционного корпуса. Это решение он объяснял тем, что интересовался историей России, изучал русский язык и был под впечатлением революционных событий 1917 года, о которых узнал на фронте. Перед отправкой в Россию некоторое время был армейским вербовщиком в Эдмонтоне. В 1989 году была издана книга писем, которые он писал своей жене во время службы — «A Canadian’s Road to Russia: The Letters of Stuart Ramsey Tompkins», ставшая ценным источником по истории пребывания канадцев в России.

В 1920-е и 1930-е годы он и Эдна часто меняли место жительства — жили в нескольких городах Альберты, в Юконе, наконец в США. В Юконе Томпкинс начал работу над монографией о промышленном освоении Аляски русскими «Alaska: promyshlennik and sourdough», изданной в 1946 году. В 1931 году стал приглашённым профессором Университета Оклахомы.

В 1937 году совершил поездку в СССР, работал в архивах Москвы и Ленинграда. В 1940 году выпустил свою первую монографию о России — «Russia through the Ages: from Scythians to the Soviet», получившую широкий отклик в прессе. В частности, американский журнал «» описывал её как «очень хорошую книгу», а «New York Times» видит в ней «единственную попытку человека, рожденного в Америке, представить связную историю Русского государства». При этом некоторые рецензенты упрекнули автора в старомодности подхода, так как Томпкинс в своей работе отошёл от сложившихся тогда стереотипов в зарубежной русистике. В частности он считал, что современные ему черты советского режима имеют корни не столько в реализации коммунистических постулатов, сколько в самой истории страны, в особенностях России периода царизма, в специфике русского национального характера.

В 1950 году Томпкинс был избран профессором университета. К этому времени он имел докторскую степень (диссертация «Граф Витте как министр финансов России, 1892—1903 гг») и почти 20 лет педагогического стажа. В 1953 году он закончил первый том цикла истории российского менталитета — «The Russian Mind, from Peter the Great through the Enlightenment», в котором утверждал о континуитете царской и советской России. Через пять лет вышел второй том трилогии — «The Russian Intelligentsia: Makers of the Revolution State». К этому времени к Томпкинсу пришло признание, он становится одним из ведущих русистов Северной Америке, хотя его подходы по-прежнему не поддерживаются большинством специалистов. В 1967 году С. Р. Томпкинс выпускает завершающий том серии — «The Triumth of Bolshevism: Revolution or Reaction» — историю русского марксизма, которую доводит до 1917 года; этот труд был также встречен рецензентами критически.

В конце жизни С. Р. Томпкинс стал убеждённым пацифистом. На девятом десятке лет жизни он завершил монографию «The Secret War, 1914—1918», посвящённую выяснению изначальных попыток развязать Первую мировую войну.

С 1957 году Стюарт и Эдна Томпкинс жили в Виктории, Британская Колумбия. Там 11 октября 1977 года Стюарт Рамсей Томпкинс скончался.

Жена учёного, Эдна Томпкинс, в 1989 году оставила свое недвижимое имущество на сумму около пятисот тысяч долларов, Университету Альберты. На эти деньги был основан Фонд Стюарта Рамсея Томпкинса, начавший работу в 1991 году. Его средства расходуются на развитие научных обменов с СССР (а позже с Россией), приглашение специалистов по российской истории в Университет Альберты для преподавания, чтение публичных лекций, организацию консультаций.

Книги 
 Tompkins S.R. Russia through the Ages: from Scythians to the Soviet. N.Y., 1940;
 Tompkins S.R. Alaska, promyshlennik and sourdough. University of Oklahoma press, 1945.
 Tompkins S.R. Moscow and the West. Typescript, 1953;
 Tompkins S.R. The Russian Mind, from Peter the Great through the Enlightenment. Norman, 1953;
 Tompkins S.R. The Riddle to Communism: The quest for an answer. Typescript; Edmonton, 1955;
 Tompkins S.R. The Russian Intelligentsia: Makers of the Revolution State. Norman, 1958
 Tompkins S.R. The Triumth of Bolshevism: Revolution or Reaction. Norman, 1967.
 Tompkins S.R.The Secret War, 1914—1918. Morriss Publishing, 1981.
 Tompkins S.R. (edited by Doris H. Pieroth). A Canadian’s Road to Russia: The Letters of Stuart Ramsey Tompkins. The University of Alberta Press, 1989.

Примечания

Источники 
 Сахаров А. Н. Стюарт Рамсей Томпкинс: Долгий путь к истории России// Отечественная история. 1995. No 5.
 Биография
 Биография

Военнослужащие Канадских экспедиционных сил
Военнослужащие Канадского Сибирского экспедиционного корпуса
Историки Канады
Специалисты по истории России
Пацифисты
Доктора философии по истории
Преподаватели Альбертского университета
Преподаватели вузов США